Stanisław Hempel (1882-1961) – działacz niepodległościowy i socjalistyczny, bojowiec  Organizacji Bojowej PPS, odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami
 Stanisław Hempel (1891-1968) – żołnierz  I brygady Legionów, adiutant Józefa Piłsudskiego, dyplomata, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Hempel (1892-1954) – inżynier
 Stanisław Hempel (1922-1963) – zawodowy myśliwy